A listában  az 1865-ben alapított angol Nottingham Forest férfi labdarúgó csapatának bajnoki, kupa és  nemzetközi eredményei vannak felsorolva 1878-tól napjainkig

Szezonok

Összesítés 

Szezonok az 1. osztályban: 56

Szezonok a 2. osztályban: 56

Szezonok a 3. osztályban: 5

Jegyzetek

Külső hivatkozások 

 Hivatalos  honlap

 World  Football

 RSSSF

 The  beautiful history

 Nottingham  Forest statisztikák

 ffww

 free-elements

Nottingham